Нуруллин () — татарская фамилия:

 Нуруллин, Азат Идиатович (1937—2012) — работник татарской торговли.
  (род. 1935) — татарский писатель.
 Нуруллин, Гата Исаевич (1923—2001) — татарский актёр.
  (1923—1995) — татарский писатель.
 Нуруллин, Кадим Назырович (род. 1975) — работник татарской культуры.
  (род. 1954) — татарский писатель и учёный.
 Нуруллин, Рустам Абдурахимович (1929—1992) — узбекский историк татарского происхождения.

 Нуруллина, Дания Нургаязовна (род. 1946) — татарская актриса.
  (род. 1925) — татарская актриса.